Тизе́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Тизе — в департаменте Эндр;
 Тизе — в департаменте Эндр и Луара;